Rethel (plaats), plaats en gemeente in Frankrijk
 graafschap Rethel, middeleeuws graafschap, later hertogdom